Uzed ist:

 ein Musikalbum von Univers Zéro, siehe Uzed (Album)
 ein alter Name der tschechischen Gemeinde Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou